Příjmení Christensen nosí více významných osobností:

 Alex Christensen (* 1967) – německý hudební producent, DJ, zpěvák a skladatel taneční hudby
 Andreas Christensen (* 1996) – dánský fotbalový obránce
 Erik Christensen (* 1983) – kanadský profesionální hokejista
 Hayden Christensen (* 1981) – kanadský herec
 Helena Christensenová (* 1968) – bývalá dánská modelka, Andílek Victoria's Secret, královna krásy a fotografka
 Ida Christensen (1885–1966) – dánská esperantská spisovatelka
 Jesper Christensen (* 1948) – dánský herec
 Joss Christensen (* 1991) – americký akrobatický lyžař 
 Julie Christensen (* 1956) – americká zpěvačka
 Lars Christensen (1884–1965) – norský podnikatel
 Lars Saabye Christensen (* 1953) – norský spisovatel
 Lasse Vigen Christensen (* 1994) – dánský fotbalový záložník a mládežnický reprezentant
 Niels Otto Christensen (1917–2003) – dánský právník, státní úředník a guvernér Grónska

Externí odkazy